Die 82. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1978/79 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Servette FC Genève.

Nationalliga A

Qualifikationsrunde 

|}

Finalrunde 

|}
* In Klammern halbierte Punkte aus der Qualifikation

Abstiegsrunde 

|}
* In Klammern halbierte Punkte aus der Qualifikation
 FC Nordstern Basel steigt in die NLB ab.

Meistermannschaft

Nationalliga B 

|}
 FC La Chaux-de-Fonds, FC Luzern und FC Lugano steigen in die NLA auf.
 Étoile Carouge FC und Young Fellows Zürich steigen in die 1. Liga ab.

1979
Fußballsaison 1978/79